|-
| 157001 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 157002 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 157003 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 157004 - ||  || 25 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157005 - ||  || 3 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 157006 - ||  || 19 august 2003 ||  || 
|-
| 157007 - ||  || 20 august 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 157008 - ||  || 21 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 157009 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157010 - ||  || 21 august 2003 ||  || 
|-
| 157011 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157012 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157013 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157014 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157015 - ||  || 25 august 2003 ||  || , 
|-
| 157016 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157017 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157018 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157019 - ||  || 23 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 157020 - ||  || 26 august 2003 ||  || 
|-
| 157021 - ||  || 25 august 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 157022 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157023 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 157024 - ||  || 25 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 157025 - ||  || 25 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157026 - ||  || 28 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 157027 - ||  || 30 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157028 - ||  || 31 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 157029 - ||  || 31 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 157030 - ||  || 31 august 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157031 - ||  || 31 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157032 - ||  || 1 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157033 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157034 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157035 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157036 - ||  || 16 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 157037 - ||  || 17 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 157038 - ||  || 18 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157039 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 157040 - ||  || 19 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157041 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 157042 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157043 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157044 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 157045 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157046 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157047 - ||  || 19 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 157048 - ||  || 18 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157049 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 157050 - ||  || 18 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157051 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 157052 - ||  || 19 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157053 - ||  || 18 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157054 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 157055 - ||  || 17 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157056 - ||  || 19 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157057 - ||  || 19 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157058 - ||  || 21 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157059 - ||  || 22 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157060 - ||  || 21 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157061 - ||  || 26 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 157062 - ||  || 25 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 157063 - ||  || 24 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 157064 - ||  || 26 septembrie 2003 || Kleť || Kleť
|-
| 157065 - ||  || 24 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 157066 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157067 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157068 - ||  || 29 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157069 - ||  || 17 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 157070 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157071 - ||  || 1 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157072 - ||  || 18 octombrie 2003 ||  || 
|-
| 157073 - ||  || 19 octombrie 2003 ||  || 
|-
| 157074 - ||  || 16 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 157075 - ||  || 27 octombrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 157076 - ||  || 29 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157077 - ||  || 16 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 157078 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 157079 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157080 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157081 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 157082 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157083 - ||  || 14 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157084 - ||  || 11 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157085 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157086 - ||  || 15 martie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 157087 - ||  || 15 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157088 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157089 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157090 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157091 - ||  || 16 martie 2004 ||  || 
|-
| 157092 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157093 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157094 - ||  || 17 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157095 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157096 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157097 - ||  || 24 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157098 - ||  || 25 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157099 - ||  || 26 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 157100 - ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-